Иго I од Кипра (1194/5 - 10. јануар 1218) је био краљ Кипра од 1205. године до своје смрти.

Биографија 
Иго је био син Амалрика II Јерусалимског и Ешиве из породице Ибелин. Иго се септембра 1210. године у Никозији оженио Алисом од Шампање, ћерком Изабеле I Јерусалимске и Хенрија од Шампање. Имали су троје деце: 
 Марија Лизињан (пре марта 1215 - 5. јул 1251. или 1253.) која се удала за Валтера IV од Бријена 1233. године.
 Изабела Лизињан (1216-1264), која се удала за Хенрија од Антиохије.
 Хенри I од Кипра (1217-1253), будући кипарски краљ. 

Иго је умро у Триполију и сахрањен је у цркви Хоспиталаца у Триполију. Касније је његово тело пренесено у Никозију.

Породично стабло

Литература 
 
 Крсташка епопеја - Рене Грусе, ИК Зорана Јовановића (2004)
 

Рођени 1194.
Умрли 1218.
Краљеви Кипра
Крсташи
Личности Петог крсташког рата